Hans van den Doel (PvdA) (1937-2012), Nederlands politicus en econoom
 Hans van den Doel (VVD) (1955-2010), Nederlands politicus en bestuurder